Инокиня Александра — имя, принятое в постриге рядом монахинь великокняжеской и царской крови:

 Инокиня Александра (княжна) — дочь Ивана III, имя в миру неизвестно, (Покровский монастырь (Суздаль))
 Княгиня Мария Волоцкая — вдова последнего волоколамского князя Фёдора Борисовича, сына князя Бориса Васильевича (брата Ивана III). (Покровский монастырь (Суздаль))
 Анна Васильевна Бельская — двоюродная сестра Василия III, рязанская княжна, дочь рязанской княгини, московской княжны Анны Васильевны и Василия Ивановича. Вдова литовского князя Фёдора Бельского, (Покровский монастырь (Суздаль))
 Иулиания Дмитриевна Палецкая — супруга угличского князя Юрия Васильевича, родного брата царя Ивана Грозного, (Воскресенский Горицкий монастырь)
 Сабурова, Евдокия Богдановна — супруга царевича Ивана Ивановича, сына Ивана Грозного, иногда титулуется «царицей», (Покровский монастырь (Суздаль))
 Годунова, Ирина Фёдоровна — супруга царя Федора Иоанновича (Новодевичий монастырь)